Жмуда — фамилия.
 Жмуда, Владислав (род. 1954) — польский футболист, центральный защитник.
 Жмуда-Тшебятовская, Марта (род. 1984) — польская кино- и телеактриса.